Raphael bezeichnet:

 Raphael, Vorname, siehe dort zu Namensträgern
 Raphael (Erzengel), Erzengel
 Raphael (1483–1520), italienischer Maler, siehe Raffael
 Raphaël (* 1975), französischer Popstar, siehe Raphaël Haroche
 Raphael (Sänger), spanischer Sänger
 Raphael (Förderprogramm), EU-Förderungsprogramm
 Raphael (Band), japanische Rockband

Raphael ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Raphael (1850–1921), schwedischer Nationalökonom, Sozialpolitiker und Schriftsteller
 Dirk Raphael (* 1953), deutscher Generalarzt
 Dolly Raphael (1908–1989), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Erika Raphael (1910–2006), deutsche Schauspielerin
 Erwin Koch-Raphael (* 1949), deutscher Komponist
 Frederic Raphael (* 1931), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Günter Raphael (1903–1960), deutscher Komponist
 Jan Raphael (* 1980), deutscher Triathlet
 June Diane Raphael (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Lev Raphael (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller
 Lutz Raphael (* 1955), deutscher Historiker
 Max Raphael (1889–1952), deutscher Kunstwissenschaftler
 Mickey Raphael (* 1951), US-amerikanischer Mundharmonikaspieler
Ralph Raphael (1921–1998), englischer Chemiker
 Rick Raphael (1919–1994), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Journalist

Siehe auch:

 Raphaël
 St. Raphael
 St. Raphael-Schulen Heidelberg
 Saint-Raphaël (Begriffsklärung)
 Rafael
 San Rafael
 Raffael (Begriffsklärung)
 Raphel